Earling (Iowa)
 Earling (Wirginia Zachodnia)